Rozea är ett släkte av bladmossor. Rozea ingår i familjen Entodontaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Rozea